Чебышовка — название населённых пунктов в России:

 Чебышовка — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Чебышовка — деревня в Плавском районе Тульской области.